HXX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hay (Australia)